Caia Afrània o Gaia Afrània, dama romana
 Gens Afrània, família romana